Lambertseter (Oslo), een buurt in Oslo
Lambertseter (metrostation), een station van de metro van Oslo